Десятый чемпионат СССР по хоккею с шайбой был разыгран с 4 декабря 1955 года по 25 мая 1956 года. Победителем второй раз подряд стал ЦСК МО.

Класс «А» 
Количество участников в классе «А» этого сезона увеличили с 10 до 15 команд.
К борьбе за медали допустили 10 участников прошлогоднего класса «А», включая команду «Торпедо» Горький, в прошлом сезоне выбывшую из высшего дивизиона, лучшую команду класса «Б» «Спартак» Свердловск, московские команды «Спартак» (4-е место в классе «Б»), «Локомотив» и «Буревестник». Воскресенский «Химик», занявший в классе «Б» второе место, продолжил соревнования в том же дивизионе. На его базе, для участия в классе сильнейших, была создана команда «Химик» Москва. 
Команда занявшая последнее место переходила в второй дивизион.

Позднее окончание чемпионата предполагалось обеспечить играми на первом в стране  катке с искусственным льдом. Но ввод в строй нового катка откладывался, и игры продолжались на стадионе «Динамо» (из-за погоды рано утром, поздно вечером и даже ночью) до 31 марта, после чего их проведение стало невозможным. Только 22 апреля, спустя неделю после официального открытия катка в Сокольниках, чемпионат был продолжен.

Порядок проведения чемпионата был разработан с учётом интересов сборной СССР. Проигрыш на последнем чемпионате мира заставил хоккейное руководство более тщательно готовить команду к международным соревнованиям. Календарь турнира предусматривал начало игр для ЦСК МО, «Крыльев Советов» и московского «Динамо» только после олимпийских игр, через 2,5 месяца после начала чемпионата. За это время остальные команды сыграли между почти все матчи, пока сборная, состоящая из игроков этих трёх клубов тренировалась, проводила товарищеские встречи, и, с 27 января по 4 февраля, играла на олимпиаде. 

Победитель турнира – ЦСК МО, установил новый рекорд чемпионатов СССР, не потеряв ни одного очка. Причём из 26 игр (в двух были присуждены победы из-за неявки соперника) 24 были выиграны с разницей в 3 и более шайб, включая все игры с командами из первой шестёрки. 
«Буревестник» по итогам сезона занял последнее место, и должен был перейти в класс «Б», но, в связи с очередным расширением, оставлен в классе «А».

Лучшие бомбардиры
Владимир Гребенников («Крылья Советов» Москва) – 46 шайб
Беляй Бекяшев (ДО Ленинград) – 37 шайб 
Алексей Гурышев («Крылья Советов» Москва) – 36 шайб 
Михаил Бычков («Крылья Советов» Москва) – 30 шайб 
Юрий Копылов (ЦСК МО) – 27 шайб 
Юрий Пантюхов (ЦСК МО) – 25 шайб 
Владимир Погребняк (ДО Ленинград) – 25 шайб

Факты чемпионата

Переходы 
 В московское «Динамо» пришли в этом сезоне Павел Жибуртович из ЦСК МО и, ставший олимпийским чемпионом, Виктор Никифоров из новосибирского «Динамо»
 Московский «Спартак» усилился Револьдом Леоновым из «Крыльев Советов» и сразу шестью игроками из ДК им. К.Маркса, среди которых Николай Нилов, Валентин Захаров и Леонид Степанов

Результаты матчей 
Самые крупные счета были зафиксированы в матчах «Буревестника» с «Крыльями Советов» – 0-23 и ЦСК МО – 1-21. Эти же матчи стали самыми результативными.
Наименее результативными стали матчи «Спартак» Москва - «Торпедо» и ДК им. К.Маркса - «Локомотив» – команды не забросили ни одной шайбы.

Отказ от игр 
Некоторые клубы отказались в конце сезона от встреч с лидерами. Им были защитаны технические поражения.
Команды «Авангард» Челябинск, «Динамо» Новосибирск и  «Торпедо» Горький не провели вторые встречи с «Крыльями Советов» и московским «Динамо», а «Авангард», кроме того, не провёл обе встречи с ЦСК МО.

Переименования 
Команда из Электростали сменила своё название на Дворец культуры им. К.Маркса.

Переигровка 
18 декабря в Новосибирске местное «Динамо» Новосибирск проиграло московскому «Спартаку» 2-3. Хозяева подали протест из-за неквалифицированного судейства. Протест был удовлетворён, результат матча аннулирован. В переигровке 31 марта в Москве новосибирцы победили 6-2.

Класс «Б» 
Как и высшем дивизионе, количество участников в классе «Б» было увеличено, сразу в два раза по сравнению с прошлым сезоном – до 24. 
Первоначально планировалось участие СК завода имени Фрунзе (Пенза), «Шахтёра» (Рязанская область), «Красной звезды» (Петрозаводск), «Шахтёра» (Бобрик-Доской), команд из Тулы и Костромы. Их заменили «Буревестник» (Пенза), «Крылья советов» (Казань), «Торпедо» (Глазов), «Металлург» (Электросталь), «Буревестник» (Минск), команда города Рязани.
В турнире разыгрывалось единственная путёвка в класс «А».

Предварительный этап
Предварительные игры прошли с декабря по февраль.

1-я зона

2-я зона

3-я зона

4-я зона

Результат матча «Спартак» Иваново – «Спартак» Владимир (8-8) был аннулирован.

Финальный турнир 
Решающие игры, предварительно планировавшиеся в Куйбышеве, прошли в Молотове с 1 по 11 марта.

Ссылки 
 Сезон 1955-56 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Высший эшелон. 1946/1947 - 2006/2007. Справочник. Москва. 2007.
 Отечественный хоккей. Первый и второй эшелоны. 1947/1948 - 1959/1960. Спартакиада народов СССР 1961/1962 - 1989/1990. Турнир на приз газеты «Советский спорт» 1957/1958 - 1988/1989. Справочник. Москва. 2010.
 Чемпионат СССР по хоккею с шайбой 1955-1956
 http://www.hockeystars.ru/art1956.php

Чемпионаты СССР по хоккею с шайбой
1955 год в хоккее
1956 год в хоккее
Чемпионаты СССР в 1956 году
Чемпионаты СССР в 1955 году